В воскресенье 11 декабря 1988 года под Ленинаканом при заходе на посадку потерпел катастрофу Ил-76М, в результате чего погибли 77 человек. Это крупнейшая авиакатастрофа в Армении.

Катастрофа 
Ил-76М с бортовым номером СССР-86732 (заводской — 083413388, серийный — 10-07) выполнял рейс по доставке из Баку в Ленинакан военнослужащих, призванных из запаса для участия в ликвидации последствий Спитакского землетрясения. Пилотировал его экипаж из 9 человек, а всего на борту находились 69 пассажиров.

На посадку в высокогорный аэропорт Ленинакана самолёт заходил ночью и в сложных метеоусловиях при горизонтальной видимости 5 километров. В процессе снижения до высоты круга (1100 метров), Ил-76 врезался в гору и разрушился. В катастрофе выжил только один из пассажиров (спал в кузове груженного матрасами перевозимого автомобиля КамАЗ) Фахреддин Балаев (скончался в 2011 году), все остальные 77 человек погибли.

Причины 
Официально причиной катастрофы стала неправильная установка высотомеров экипажем. Хотя диспетчер передал экипажу давление аэродрома 634 мм рт.ст. и второй пилот его записал, однако позже на высотомерах было выставлено значение 734 мм рт.ст., то есть на 100 мм выше, что привело к завышению показаний на 1100 метров. Непосредственно при столкновении с горой высотомер показывал значение 1425 метров. Основной причиной таких нарушений могла стать высокая усталость экипажа, который не успел как следует отдохнуть, так как в предыдущие сутки выполнял большое число рейсов.

Примечания

См. также 
 Катастрофа Ил-76 под Ленинаканом (1989)

События 11 декабря
Декабрь 1988 года
1988 год в Армении
К
Армяно-азербайджанский конфликт в XX веке
Авиационные происшествия в СССР 1988 года
Авиационные происшествия в Армянской ССР
Авиационные происшествия с Ил-76
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте